Ниже представлен список городов американского штата Южная Каролина. В данный список включены населённые пункты со статусом city (город) и town (малый город). Таковых насчитывается 269, они занимают 5,8 % площади штата и в них проживает 35,4 % его населения.

Общие данные 
 Самый населённый город — Чарлстон, 134 875 жителей.
 Самый малонаселённый город — , 43 жителя.
 Всего в Южной Каролине насчитывается три города с населением более 100 000 человек и 37 с населением от 10 до 100 тысяч жителей<ref>Население городов Южной Каролины (2019)  на сайте worldpopulationreview.com</ref>.
 Самый большой город — Колумбия, 349 км² (в том числе суша — 342 км²).
 Самый маленький город — Дженкинсвилл, 0,23 км².
 Город с наибольшей плотностью населения — , 1554,1 чел/км².
 Город с наименьшей плотностью населения — , 10,7 чел/км².
 Самый богатый город — , доход на душу населения 52 871 долл./год.
 Самый бедный город — , доход на душу населения 6325 долл./год.

 Основной список 
 Сортировка по умолчанию — по количеству жителей. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.В целях разумности охвата в данный список включены только города с населением более 3000 человек. Дополнительный список 
 Сортировка по умолчанию — по количеству жителей. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.В данный список включены города с населением менее 3000 человек, но при этом выделяющиеся среди себе подобных. См. также 
 Список городов Южной Каролины по численности населения
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 

 Города Южной Каролины на сайте mapsofworld.com
 Города Южной Каролины на сайте areavibes.com
 Города Южной Каролины на сайте theus50.com
 Города Южной Каролины с населением более 6000 чел. на сайте city-data.com
 Крупнейшие города Южной Каролины на сайте vacationidea.com
 100 крупнейших городов Южной Каролины (2019) на сайте ''homesnacks.net

 
Южная Каролина
Города